Лоренцо Ариаудо (; 11 июня 1989, Турин) — итальянский футболист, центральный защитник клуба «Фрозиноне».

Биография 
Воспитанник «Ювентуса», за детские и юношеские команды которого играл 10 лет. Дебютировал в основном составе клуба 26 августа 2008 года в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против клуба «Артмедиа Петржалка», в котором «Ювентус» сыграл вничью 1:1, но по сумме двух игр победил со счётом 5:1 и вышел в следующий этап.

В Серии А он дебютировал 18 января 2009 года в игре против «Лацио». Матч завершился со счётом 1:1.

2 января 2010 года был взят в аренду клубом «Кальяри» до конца сезона.

Сборная 
25 марта 2009 года Ариаудо сыграл свой первый матч за молодёжную сборную Италии, этим матчем стала товарищеская игра против сверстников из Австрии, завершившаяся вничью 2:2. В этом матче Лоренцо отметился забитым мячом.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Фрозиноне»